Petit Mont steht für:
 Le Petit Mont, Steingrab in Frankreich
 Petit Mont Collon, Berg der Schweizer Alpen
Siehe auch:
 Petitmont